Résultats détaillés du Tournoi de Wimbledon 2014,  du championnat de tennis de Wimbledon et troisième Grand Chelem de l'année qui se déroule du  au  à Wimbledon (Royaume-Uni).

Faits marquants

Avant le tournoi

Pendant le tournoi 
 Le tenant du titre Andy Murray perd en quart de finale face à Grigor Dimitrov.
 Eugenie Bouchard accède à sa première finale en Grand Chelem face à Petra Kvitová à seulement 20 ans.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2014
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2014
Tennis en juin 2014
Tennis en juillet 2014
Sport à Londres en 2014